Fodor är ett  efternamn, som kan vara ungerskt men som också förekommer i andra länder och språkområden.

Personer med efternamnet Fodor
 Jerry Fodor (1935–2017), amerikansk filosof och kognitionsvetare
 Joseph Fodor (1752–1828), nederländsk violinist och tonsättare
 Joséphine Fodor (1789–1870), fransk sångerska
 Zoltán Fodor (född 1985), ungersk brottare

ungerska efternamn